Пом има више значења:

 Пом (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пом (Чалчивитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику